Бјелеч може бити:

 Бјелеч (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Бјелеч (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Бјелеч (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република